La classifica perpetua (o classifica all-time) è una speciale classifica che raggruppa i risultati complessivi di tutte le squadre che hanno disputato almeno una stagione nella I. liga. La classifica è aggiornata alla stagione 1992-1993.

Classifica

Note

Voci correlate 
I. liga

Collegamenti esterni 
 CZECHOSLOVAKIA 1st level alltimetable 1925-1937/38 and 1945/46-1992/93

Campionato cecoslovacco di calcio
Cecoslovacchia